Hultsch ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Hultsch (1944–2022), österreichischer evangelischer Theologe  
 Friedrich Hultsch (1833–1906), deutscher klassischer Philologe und Mathematikhistoriker
 Gerhard Hultsch (1911–1992), deutscher Pfarrer, Gymnasiallehrer und Kirchenhistoriker
 Henrike Hultsch (* 1951), deutsche Zoologin 
 Richard Hultsch (1869–1946), deutscher Architekt
 Steffen Hultsch (* 1944), deutscher Jurist und Politiker (Die Linke)
 Walther Hultsch (1890–1983), deutscher Jurist, Denkmalpfleger und Baureferent der Landeskirche Sachsen 

Siehe auch:
 Hultzsch